gr. woj. - granica województwa
 - ... - nieciągłość przebiegu trasy

Zobacz też 
 autostrady w Polsce
 drogi ekspresowe w Polsce
 droga krajowa
 droga wojewódzka
 klasy i kategorie dróg w Polsce

Linki zewnętrzne 
 Świętokrzyski Zarząd dróg Wojewódzkich

 
województwo świętokrzyskie